Cosenza steht für:
 Cosenza, die Hauptstadt und das kulturelle Zentrum der gleichnamigen Provinz in der Region Kalabrien in Italien 
 Cosenza Calcio, ein italienischer Fußballclub aus der kalabrischen Stadt Cosenza
 Terre di Cosenza, den DOC-Wein aus der Provinz Cosenza
 Provinz Cosenza, eine der fünf Provinzen der italienischen Region Kalabrien

Cosenza ist der Familienname folgender Personen:
 Gennaro Cosenza (1852–1930), italienischer Geistlicher, Bischof von Caserta
 Giuseppe Cosenza (1788–1863), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Capua und Kardinal